Skoworodki – wieś na Białorusi
 Skoworodki – wieś na Ukrainie